Кешиа Найт Пуллиам (, род. 9 апреля 1979) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Руди Хакстейбл, младшего ребёнка, в ситкоме NBC «Шоу Косби». В 1986 году, она вошла в историю как самая молодая актриса, номинированная на премию «Эмми».

Биография 
Найт Пуллиам родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и будучи ребёнком получила роль младшей дочери в ситкоме NBC «Шоу Косби». Она получала хорошие отзывы за свою игру, что привело её к номинации на Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. Шоу завершилось в 1992 году и она сделала перерыв в карьере в пользу обучения. В начале 2000-х она вернулась на экраны в несколькими ролями в фильмах, а с 2007 по 2012 год снималась на регулярной основе в ситкоме TBS «Дом семейства Пэйн». В 2009 году она появилась в фильме Тайлера Перри «Мэдея в тюрьме». Также в 2000-х Найт Пуллиам участвовала в ряде реалити-шоу, включая Fear Factor, The Mole и Celebrity Apprentice.

В 2016—2018 годы Кешиа была замужем за футбольным лайнбекером . У бывших супругов есть дочь — Элла Грейс Пуллиам-Хартуэлл (род. 23.01.2017). Помолвлена с актёром Брэдом Джеймсом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США
Выпускники Спелманского колледжа